

Vezi și 
 Düren (oraș)

Districtul Düren este un Kreis în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.

Districte din Renania de Nord-Westfalia